Traján (Arad megye)
 Traján (Bákó megye), Újfalu

Lásd még 
 Traian
 Trajan, ókori albániai várrom